«Koncert u KUD France Prešeren» — другий концертний альбом чорногорського музиканта Рамбо Амадеуса. Випущений 1998 року.

Список композицій 

 "Titanik"
 "Penzija"
 "Šakom u glavu"
 "Balkan boy"
 "LM hit"
 "Beton"
 "Zganje Rave"
 "Po šumama (Of Rising Sun)"
 "Amerika i Engleska"
 "Fukara i raja"
 "Prijatelju"
 "F.A.P. mašina"
 "Pomladna voda"

Посилання 
 Альбом на офіційному сайт музиканта

Альбоми Рамбо Амадеуса